Der Begriff Zahnreinigung kann sich beziehen auf:

 allgemein auf vorbeugenden Maßnahmen zur Pflege der Zähne, siehe Prophylaxe (Zahnmedizin)
 eine professionelle Zahnreinigung durch einen Zahnarzt